Kollersberg ist der Ortsname von

 Kollersberg (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Kollersberg (Hauzenberg), Ortsteil der Stadt Hauzenberg, Landkreis Passau, Bayern

 Kollersberg (Gemeinde Böheimkirchen), Ortschaft von Böheimkirchen, Bezirk St. Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Kolberg
 Kollberg
 Kollerberg